Zarudzie (ukr. Заруддя) – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Zabytki
 zamek, wybudowany w XVII w.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon zborowski
Wsie w obwodzie tarnopolskim